Der Rajon Kalusch (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Kalusch.

Geographie 
Auf einer Fläche von 3550 km² leben etwa 286.000 Einwohner (Stand: 2020), der Rajon grenzt im Norden und Nordwesten an den Rajon Stryj (in der Oblast Lwiw), im Osten an den Rajon Iwano-Frankiwsk, im Süden an den Rajon Tjatschiw (in der Oblast Transkarpatien) sowie im Südwesten an den Rajon Chust (Oblast Transkarpatien).

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 11. Mai 1959 wurde dem Rajonsgebiet der nördliche Teil des aufgelösten Rajons Perehinske zugeschlagen, am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon um die Gebiete von Rajon Bolechiw, Rajon Dolyna, Rajon Roschnjatiw und Rajon Wojnyliw erweitert, am 4. Januar 1965 wurde der Rajon dann wieder verkleinert und besteht seither in den heutigen Dimensionen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Dolyna und Roschnjatiw und der bis Juli 2020 unter Oblastverwaltung stehenden Städte Bolechiw und Kalusch.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 13 Hromadas (3 Stadtgemeinden, 5 Siedlungsgemeinden und 5 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 3 Städte
 3 Siedlungen städtischen Typs
 153 Dörfer
 1 Ansiedlung

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Bolechiw
 Stadtgemeinde Dolyna
 Stadtgemeinde Kalusch
 Siedlungsgemeinde Broschniw-Ossada
 Siedlungsgemeinde Perehinske
 Siedlungsgemeinde Roschnjatiw
 Siedlungsgemeinde Wojnyliw
 Siedlungsgemeinde Wyhoda
 Landgemeinde Duba
 Landgemeinde Nowyzja
 Landgemeinde Spas
 Landgemeinde Werchnja
 Landgemeinde Wytwyzja

Zuvor waren es 1 Siedlungsratsgemeinde, 21 Landratsgemeinden und 1 Landgemeinde, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. Die ehemalige Landgemeinde Kadobna ist seit 2017 ein Teil der Siedlungsgemeinde Broschniw-Ossada im Rajon Roschnjatiw.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Siedlung städtischen Typs
 53 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Kalusch